Atarnup Tasia bezeichnet:
 Atarnup Tasia (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Atarnup Tasia (See, Ivittuut), See im Distrikt Ivittuut, Grönland